Origin (program)
 Origin (grupa muzyczna)
 Origin – album ww. grupy
 Origin – album amerykańskiej grupy Evanescence
 Origin – album norweskiej grupy Borknagar
 Origin (biologia) – miejsce inicjacji replikacji DNA